Еделево — название населённых пунктов в России:

 Еделево — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Еделево — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Еделево — упразднённое село в Майнском районе Ульяновской области.